Stetina ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Stetina (* 1956), amerikanischer Radrennfahrer
 Lukáš Štetina (* 1991), slowakischer Fußballspieler
 Peter Stetina (* 1987), amerikanischer Radrennfahrer
 Troy Stetina (* 1963), amerikanischer Gitarrenlehrer
 Wayne Stetina (* 1953), amerikanischer Radrennfahrer